Eric I de Dinamarca, rei de Dinamarca (1095 -1103)
 Eric I de Mecklenburg (~1365 - 1397), membre de la Casa de Mecklenburg, associat al govern de Mecklenburg (1396-97) i hereu al tron de Suècia
 Eric I de Noruega (?-954), breument rei de Noruega (930 -934)